SILC peut faire référence à :

 EU-SILC or SILC, EU Survey on Income and Living Conditions, un système coordonné d’enquêtes sur le revenu et le niveau de vie des ménages conduites dans les pays membres de l’Union européenne, l’Islande la Norvège.
 SILC, Secure Internet Live Conferencing Protocol, un protocole réseau de discussion en temps réel utilisé sur Internet.
 SILC, symbole boursier utilisé par le NASDAQ pour la société Silicom, du groupe RAD Group Companies.
 SiLC, Nusajaya Southern Industrial and Logistics Clusters, un parc industriel de Johore, en Malaisie.
 SILC, Sydney Institute of Language and Commerce, un collège de l’université de Shanghai créé en partenariat avec l’Université de technologie de Sydney.
 SILC, Stress Induced Leakage Current, un défaut de fabrication d’un transistor à effet de champ (à grille) métal-oxyde.
 SILC, Solomon Islands Labour Corps, une organisation de ressortissants des îles Salomon qui a participé à la Seconde Guerre mondiale.